Etzbach ist der Name von:
 Etzbach, Gemeinde im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz
 Etzbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbaches im Landkreis Aschaffenburg in Bayern
 Etzbach (Forbach), rechter Zufluss des Forbaches im Wetteraukreis in Hessen
 Etzbach (Adelsgeschlecht), Familie aus dem Rheinland-Pfälzischen Etzbach

Siehe auch:
 Etzelbach
 Etzenbach
 Etzgraben